The Aliens – opera teatrale di Annie Baker
The Aliens – serie televisiva britannica
The Aliens – gruppo musicale australiano
The Aliens – gruppo musicale britannico
Roky Erickson and the Aliens – gruppo musicale di supporto a Roky Erickson